

Cinema
Sand – film western del 1920 diretto da Lambert Hillyer
Sand – film tv del 1971 diretto da Peter Palitzsch
Sand – film del 2000 diretto da Matt Palmieri

Geografia 
 
Sand – fiume dell'Alberta
Sand – fiume dell'Ontario
 
Sand – comune del dipartimento del Basso Reno, in Alsazia
 
Sand am Main – comune tedesco del land della Baviera
 
Sand – fiume del Sudafrica
 
Sand – comune della contea di Zala

Personaggi immaginari 
 – nome giapponese del Pokémon Sandshrew
Ellaria Sand – personaggio delle Cronache del ghiaccio e del fuoco e della serie televisiva Il Trono di Spade

Persone
Ebbe Sand – calciatore danese, fratello gemello di Peter
George Sand – pseudonimo di Amantine Aurore Lucile Dupin, scrittrice e femminista francese
Jon Ola Sand – dirigente d'azienda norvegese
José Sand – calciatore argentino
Karl Ludwig Sand – assassino tedesco
Kristine Sand – ex cestista norvegese
Nicholas Sand – chimico statunitense
Paul Sand – attore statunitense
Peter Sand – ex calciatore danese, fratello gemello di Ebbe
Shlomo Sand – storico e scrittore israeliano
Todd Sand – pattinatore artistico su ghiaccio statunitense

Sport 
Sportclub Sand 1946 – società polisportiva tedesca
Sportclub Sand 1946 – società calcistica femminile tedesca

Altro 
 SAND (acronimo di Self-assembled nanodielectric, nanoelettrico autoassemblante) – chip resistente alle radiazioni
Sand – tipo di mazza da Golf
George Sand – sceneggiato televisivo
Sand Land – manga di Akira Toriyama
Samuel Sand – serie a fumetti di Marco Abate, Giovanni Barbieri e Antonio Sarchione

Altri progetti